

Biografia 
Frequentò l'Accademia Militare di Modena e fu ufficiale degli Alpini durante la seconda guerra mondiale. Dopo l'8 settembre 1943 si dimise dall'Esercito e aderì al movimento clandestino di resistenza antifascista di ispirazione repubblicana "La Giovane Armata". Venne catturato dai nazifascisti e detenuto per due mesi nel carcere Sant'Agata a Bergamo.

Alcuni episodi della sua attività partigiana con la resistenza al nazifascismo ispirarono il suo romanzo "L'uomo dei desideri", riguardante avvenimenti avvenuti tra il 1943 e il 1946. Il romanzo è notevole per la descrizione della visita al campo di concentramento di Dachau, a sud di Monaco di Baviera, da parte del maggiore Christian Thaler delle SS sino a quel momento ignaro di cosa vi succedesse; dopo una settimana dalla visita il maggiore fu trasferito in Italia dove collaborò con la resistenza italiana.

Opere 
 L'uomo dei desideri Franco Cesati Editore, Firenze, 1991

Note

Collegamenti esterni 
 

Partigiani italiani
Persone legate agli alpini